Paulo Hagenbeck é um político brasileiro.

Exerce o cargo de prefeito de Laranjeiras (2005—2008). Em setembro de 2007, teve seu mandato cassado pelo TRE de seu estado por suposta "compra de votos", mas retornou ao cargo no mês seguinte graças a uma liminar. prefeito de Laranjeiras, 2017-2020.

Prefeitos de Laranjeiras (Sergipe)